Municipal Foot-Ball Club foi uma agremiação esportiva brasileira fundada a 28 de novembro de 1912, no Rio de Janeiro.

História 
O ‘Veterano clube alvi-verde da Brasileira‘ foi criado por alguns rapazes do Santo Cristo, onde realizaram vários jogos amistosos até 1914. Teve a sua Sede na Rua América, 74 (sobrado) e, depois, no mesmo bairro, na Rua Santo Cristo, 171.

Em 19 de dezembro de 1915, disputou o primeiro jogo de importância contra o forte time do Villa Isabel. E não desapontou, conquistando a vitória por 4 a 2. Foi marcado uma revanche. E no dia 5 de janeiro de 1916, o Municipal voltou a triunfar pelo placar de 3 a 2. Já no dia 20 de março de 1916, enfrentou o São Cristóvão AC, mas acabou derrotado por 4 a 2.

Nesse mesmo ano (1916), se filiou a Associação Brasileira, sendo campeão nos Segundos Teams. Em 1917, conseguiu ser brilhantemente campeão nos Primeiros, Segundos e Terceiros Teams. Em 29 de Abril de 1917, venceu o Cubango F.C. por 1 a 0. Nos dias 1 e 3 de maio de 1917, venceu o Nictheroyense por 3 a 0; e o Byron A. Club por 5 a 3.

Em 1921, se filiou a Liga Brasileira de Desportos e conseguiu os títulos no Torneio Início. E o também foi Bicampeão nos campeonatos nos Primeiros, Segundos e Terceiros Teams, em  1921 e 1922. Em 25 de dezembro de 1922, venceu o Barreto FC, campeão Niteroiense daquele ano, por 1 a 0. E dias depois bateu o Araryboia FC também por 1 a 0.

Em 1923, chegou ao Tricampeonato nos Segundos e Terceiros Teams. Só não faturou o campeonato do Primeiro Teams devido uma decisão da Liga Metropolitana.  Nesse ano venceu o forte time do Everest por contundentes 3 a 0. Em 1924, o Municipal Foot-Ball Club faturou o Tetracampeonato nos Segundos e Terceiros Teams. No Primeiros Teams terminou na 3ª colocação.

Em 1925, veio Pentacampeonato nos Terceiros Teams. Nos Segundos e Primeiros Teams terminou com o vice-campeonato. Em 1926, faturou mais um Torneio Início e o título do Campeonato dos Primeiros Tems, e o vice  nos Segundos Teams. Em 1927, voltou a se sagrar campeão no Campeonato dos Primeiros Teams e o vice nos Segundos e Terceiros Teams.

Títulos 
 Campeão do Campeonato Primeiros Teams  da Associação Brasileira: 1917;
 Campeão do Torneio Início  da Liga Brasileira de Desportos: 1921 e 1926;
 Campeão do Campeonato Primeiros Teams  da Liga Brasileira de Desportos: 1921, 1922, 1926 e 1927;
 Campeão do Campeonato Segundos Teams  da Associação Brasileira: 1916 e 1917;
 Campeão do Campeonato Segundos Teams  da Liga Brasileira de Desportos: 1921, 1922, 1923 e 1924;
 Campeão do Campeonato Terceiros Teams  da Associação Brasileira: 1917;
 Campeão do Campeonato Terceiros Teams  da Liga Brasileira de Desportos: 1921, 1922, 1923, 1924 e 1925.

Clubes de futebol extintos da cidade do Rio de Janeiro
Clubes de futebol fundados em 1912
Fundações no Brasil em 1912